Abschnittsbefestigung steht für:
 Abschnittsburg
 Abschnittswall
 Promontory Fort